Sinchon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinchon-dong, Anyang, stadsdel i Anyang, Gyeonggi, 
 Sinchon-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Sinchon-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,